Costigliolesi – abitanti di Costigliole Saluzzo
Costigliolesi – abitanti di Costigliole d'Asti